

Codici 
 KBP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Kiev-Boryspil', Kiev, Ucraina

Altro 
 KBP Instrument Design Bureau – Acronimo cirillico (ФГУП «Конструкторское бюро приборостроения») di "Ufficio per la Progettazione degli Strumenti", è una fabbrica d'armi attiva nella città di Tula, Russia
 Kilo-base pair – unità di misura della lunghezza del DNA o dell'RNA usata in genetica, eguale a 1000 coppie di basi.